B 96 steht für:
 Bundesstraße 96 in Deutschland
 Murtal Straße in Österreich

B96